TMG kan syfta på:

 Tokiga Masar Götaland – en supporterförening i södra Sverige till ishockeyföreningen Leksands IF
 TMG (programspråk) – en kompilator-kompilator
 Travel Management Group – en före detta resebyråkoncern, se Nyman & Schultz